Příjmení Hurník nese více osob:
 Ilja Hurník (1922–2013) – český hudební skladatel, klavírista a pedagog
 Jan Hurník (1952–2018) – český katolický kněz, bratr Václava
 Lukáš Hurník (* 1967) – český hudební skladatel a publicista, syn Ilji
 Petr Hurník (1960–2016) – český architekt a urbanista
 Stanislav Hurník (1933–2005) – botanik
 Václav Hurník (* 1945) – český katolický kněz, bratr Jana

v astronomii
 16929 Hurník – asteroid pojmenovaný po Ilju Hurníkovi

Související články 
 Hurnik
Česká příjmení